Bonaparte, Premier consul est le titre donné à plusieurs portraits de Napoléon Bonaparte peints  au cours de la période où il a été Premier consul, soit entre 1799 à 1804 :

 Bonaparte, Premier consul (Gros), est un tableau peint en 1802 par Antoine-Jean Gros à la demande de Bonaparte lui-même ;
 Bonaparte, Premier consul (Ingres) est un tableau peint en 1804 par Jean-Auguste-Dominique Ingres à la demande de Bonaparte et destiné à la ville de Liège ;
 Bonaparte, Premier consul (Greuze) (représenté devant une vue de la ville d'Anvers en 1803) est un tableau peint entre 1803 et 1805 par Jean-Baptiste Greuze pour la ville d’Anvers.

Références